Frank B. Zoltowski, född 1957 är en australisk astronom.

Minor Planet Center listar honom som F. B. Zoltowski och som upptäckare av 229 asteroider.

Asteroiden 18292 Zoltowski är uppkallad efter honom.

Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider

Se även 
Astronomiska upptäckter av Frank Zoltowski

Referenser 

Australiska astronomer
Födda 1957
Män
Astronomer under 1900-talet
Astronomer under 2000-talet